

488001–488100 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 488001 ||  || 22 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 488002 ||  || 26 jul 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 488003 ||  || 16 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 488004 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 488005 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 488006 ||  || 3 nov 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=007 bgcolor=#F1F1F1
| 488007 ||  || 23 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 488008 ||  || 12 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=009 bgcolor=#F1F1F1
| 488009 ||  || 8 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 488010 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 488011 ||  || 14 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 488012 ||  || 29 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 488013 ||  || 17 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 488014 ||  || 16 mar 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 488015 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=016 bgcolor=#E3E3E3
| 488016 ||  || 22 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 488017 ||  || 23 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=018 bgcolor=#F1F1F1
| 488018 ||  || 13 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 488019 ||  || 11 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 488020 ||  || 12 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 488021 ||  || 17 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 488022 ||  || 22 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 488023 ||  || 11 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=024 bgcolor=#E3E3E3
| 488024 ||  || 12 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 488025 ||  || 9 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 488026 ||  || 22 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 488027 ||  || 2 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 488028 ||  || 22 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 488029 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 488030 ||  || 3 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=031 bgcolor=#F1F1F1
| 488031 ||  || 30 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 488032 ||  || 7 nov 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 488033 ||  || 28 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 488034 ||  || 25 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 488035 ||  || 26 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=036 bgcolor=#FAFAFA
| 488036 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=037 bgcolor=#E3E3E3
| 488037 ||  || 19 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 488038 ||  || 5 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 488039 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=040 bgcolor=#E3E3E3
| 488040 ||  || 11 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=041 bgcolor=#E3E3E3
| 488041 ||  || 7 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 488042 ||  || 29 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 488043 ||  || 5 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 488044 ||  || 2 jul 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=045 bgcolor=#E3E3E3
| 488045 ||  || 12 mai 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=046 bgcolor=#E3E3E3
| 488046 ||  || 12 mai 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 488047 ||  || 1 dez 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=048 bgcolor=#E3E3E3
| 488048 ||  || 30 ago 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 488049 ||  || 27 jul 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=050 bgcolor=#E3E3E3
| 488050 ||  || 16 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=051 bgcolor=#F1F1F1
| 488051 ||  || 16 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 488052 ||  || 8 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=053 bgcolor=#E3E3E3
| 488053 ||  || 7 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=054 bgcolor=#E3E3E3
| 488054 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 488055 ||  || 13 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=056 bgcolor=#E3E3E3
| 488056 ||  || 25 jul 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Juno || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 488057 ||  || 19 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=058 bgcolor=#F1F1F1
| 488058 ||  || 28 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=059 bgcolor=#E3E3E3
| 488059 ||  || 29 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=060 bgcolor=#F1F1F1
| 488060 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=061 bgcolor=#E3E3E3
| 488061 ||  || 16 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 488062 ||  || 24 mar 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=063 bgcolor=#E3E3E3
| 488063 ||  || 18 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=064 bgcolor=#E3E3E3
| 488064 ||  || 24 jun 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 488065 ||  || 28 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 488066 ||  || 9 set 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 488067 ||  || 2 jul 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=068 bgcolor=#E3E3E3
| 488068 ||  || 27 jul 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=069 bgcolor=#F1F1F1
| 488069 ||  || 28 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 488070 ||  || 22 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=071 bgcolor=#F1F1F1
| 488071 ||  || 20 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=072 bgcolor=#F1F1F1
| 488072 ||  || 25 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 488073 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 488074 ||  || 31 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 488075 ||  || 5 jun 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=076 bgcolor=#E3E3E3
| 488076 ||  || 27 jul 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=077 bgcolor=#E3E3E3
| 488077 ||  || 27 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=078 bgcolor=#F1F1F1
| 488078 ||  || 21 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 488079 ||  || 22 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=080 bgcolor=#F1F1F1
| 488080 ||  || 18 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=081 bgcolor=#E3E3E3
| 488081 ||  || 10 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=082 bgcolor=#E3E3E3
| 488082 ||  || 4 jul 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=083 bgcolor=#E3E3E3
| 488083 ||  || 27 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 488084 ||  || 19 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 488085 ||  || 21 jul 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=086 bgcolor=#E3E3E3
| 488086 ||  || 20 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=087 bgcolor=#F1F1F1
| 488087 ||  || 16 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 488088 ||  || 2 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=089 bgcolor=#E3E3E3
| 488089 ||  || 26 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=090 bgcolor=#E3E3E3
| 488090 ||  || 12 mai 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=091 bgcolor=#E3E3E3
| 488091 ||  || 1 fev 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 488092 ||  || 30 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 488093 ||  || 10 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=094 bgcolor=#FAFAFA
| 488094 ||  || 12 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 488095 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=096 bgcolor=#F1F1F1
| 488096 ||  || 15 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=097 bgcolor=#E3E3E3
| 488097 ||  || 11 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 488098 ||  || 26 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 488099 ||  || 28 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=100 bgcolor=#E3E3E3
| 488100 ||  || 3 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|}

488101–488200 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 488101 ||  || 24 set 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=102 bgcolor=#E3E3E3
| 488102 ||  || 3 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 488103 ||  || 1 jul 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 488104 ||  || 9 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=105 bgcolor=#E3E3E3
| 488105 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 488106 ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 488107 ||  || 27 jun 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 488108 ||  || 8 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 488109 ||  || 17 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=110 bgcolor=#F1F1F1
| 488110 ||  || 31 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 488111 ||  || 16 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 488112 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=113 bgcolor=#E3E3E3
| 488113 ||  || 17 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 488114 ||  || 17 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 488115 ||  || 24 ago 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 488116 ||  || 7 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 488117 ||  || 3 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=118 bgcolor=#E3E3E3
| 488118 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 488119 ||  || 20 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=120 bgcolor=#F1F1F1
| 488120 ||  || 8 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=121 bgcolor=#E3E3E3
| 488121 ||  || 4 ago 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 488122 ||  || 19 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=123 bgcolor=#E3E3E3
| 488123 ||  || 1 out 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 488124 ||  || 27 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=125 bgcolor=#E3E3E3
| 488125 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=126 bgcolor=#E3E3E3
| 488126 ||  || 10 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 488127 ||  || 4 jun 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 488128 ||  || 9 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 488129 ||  || 16 mar 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 488130 ||  || 26 mai 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Phocaea || 
|-id=131 bgcolor=#E3E3E3
| 488131 ||  || 10 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=132 bgcolor=#E3E3E3
| 488132 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 488133 ||  || 31 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=134 bgcolor=#E3E3E3
| 488134 ||  || 9 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=135 bgcolor=#E3E3E3
| 488135 ||  || 7 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 488136 ||  || 16 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 488137 ||  || 12 out 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 488138 ||  || 29 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 488139 ||  || 18 jan 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 488140 ||  || 10 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 488141 ||  || 19 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=142 bgcolor=#E3E3E3
| 488142 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 488143 ||  || 24 jan 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=144 bgcolor=#E3E3E3
| 488144 ||  || 18 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || Eos || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 488145 ||  || 2 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 488146 ||  || 20 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 488147 ||  || 26 jul 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=148 bgcolor=#FAFAFA
| 488148 ||  || 20 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 488149 ||  || 14 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=150 bgcolor=#E3E3E3
| 488150 ||  || 14 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 488151 ||  || 28 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=152 bgcolor=#E3E3E3
| 488152 ||  || 15 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=153 bgcolor=#E3E3E3
| 488153 ||  || 28 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=154 bgcolor=#E3E3E3
| 488154 ||  || 16 set 2009 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 488155 ||  || 31 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 488156 ||  || 12 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=157 bgcolor=#E3E3E3
| 488157 ||  || 16 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=158 bgcolor=#E3E3E3
| 488158 ||  || 17 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=159 bgcolor=#F1F1F1
| 488159 ||  || 31 jan 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=160 bgcolor=#E3E3E3
| 488160 ||  || 25 jul 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=161 bgcolor=#E3E3E3
| 488161 ||  || 17 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=162 bgcolor=#E3E3E3
| 488162 ||  || 25 jun 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=163 bgcolor=#E3E3E3
| 488163 ||  || 27 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=164 bgcolor=#E3E3E3
| 488164 ||  || 6 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 488165 ||  || 17 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=166 bgcolor=#E3E3E3
| 488166 ||  || 27 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=167 bgcolor=#E3E3E3
| 488167 ||  || 13 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=168 bgcolor=#E3E3E3
| 488168 ||  || 2 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=169 bgcolor=#E3E3E3
| 488169 ||  || 30 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 488170 ||  || 23 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=171 bgcolor=#E3E3E3
| 488171 ||  || 20 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 488172 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 488173 ||  || 10 mai 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 488174 ||  || 26 jan 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=175 bgcolor=#E3E3E3
| 488175 ||  || 6 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=176 bgcolor=#E3E3E3
| 488176 ||  || 17 abr 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=177 bgcolor=#E3E3E3
| 488177 ||  || 7 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=178 bgcolor=#E3E3E3
| 488178 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 488179 ||  || 20 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=180 bgcolor=#E3E3E3
| 488180 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 488181 ||  || 28 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=182 bgcolor=#E3E3E3
| 488182 ||  || 6 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 488183 ||  || 17 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 488184 ||  || 13 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 488185 ||  || 24 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=186 bgcolor=#E3E3E3
| 488186 ||  || 16 mai 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=187 bgcolor=#FAFAFA
| 488187 ||  || 4 jun 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 488188 ||  || 20 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=189 bgcolor=#88F2FF
| 488189 ||  || 21 jun 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 488190 ||  || 25 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 488191 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 488192 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 488193 ||  || 11 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=194 bgcolor=#E3E3E3
| 488194 ||  || 22 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 488195 ||  || 12 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 488196 ||  || 2 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=197 bgcolor=#E3E3E3
| 488197 ||  || 30 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 488198 ||  || 19 nov 2004 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 488199 ||  || 14 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=200 bgcolor=#E3E3E3
| 488200 ||  || 17 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

488201–488300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 488201 ||  || 28 ago 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 488202 ||  || 31 mai 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Eos || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 488203 ||  || 30 jan 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=204 bgcolor=#E3E3E3
| 488204 ||  || 28 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 488205 ||  || 18 mai 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 488206 ||  || 29 jul 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=207 bgcolor=#E3E3E3
| 488207 ||  || 8 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 488208 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=209 bgcolor=#E3E3E3
| 488209 ||  || 10 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 488210 ||  || 3 jun 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=211 bgcolor=#E3E3E3
| 488211 ||  || 27 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 488212 ||  || 22 set 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 488213 ||  || 5 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=214 bgcolor=#E3E3E3
| 488214 ||  || 28 jun 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=215 bgcolor=#F1F1F1
| 488215 ||  || 8 set 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=216 bgcolor=#E3E3E3
| 488216 ||  || 3 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 488217 ||  || 24 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 488218 ||  || 20 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=219 bgcolor=#E3E3E3
| 488219 ||  || 5 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 488220 ||  || 3 jun 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 488221 ||  || 15 jul 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 488222 ||  || 13 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=223 bgcolor=#88F2FF
| 488223 ||  || 27 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=224 bgcolor=#E3E3E3
| 488224 ||  || 6 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=225 bgcolor=#E3E3E3
| 488225 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=226 bgcolor=#E3E3E3
| 488226 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=227 bgcolor=#F1F1F1
| 488227 ||  || 18 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=228 bgcolor=#E3E3E3
| 488228 ||  || 30 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=229 bgcolor=#F1F1F1
| 488229 ||  || 7 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=230 bgcolor=#88F2FF
| 488230 ||  || 6 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 488231 ||  || 13 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=232 bgcolor=#E3E3E3
| 488232 ||  || 26 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=233 bgcolor=#E3E3E3
| 488233 ||  || 25 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=234 bgcolor=#E3E3E3
| 488234 ||  || 1 out 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=235 bgcolor=#88F2FF
| 488235 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 488236 ||  || 5 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 488237 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=238 bgcolor=#E3E3E3
| 488238 ||  || 21 jun 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=239 bgcolor=#E3E3E3
| 488239 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=240 bgcolor=#E3E3E3
| 488240 ||  || 23 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 488241 ||  || 26 nov 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=242 bgcolor=#E3E3E3
| 488242 ||  || 19 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=243 bgcolor=#88F2FF
| 488243 ||  || 4 fev 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 488244 ||  || 5 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 488245 ||  || 4 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=246 bgcolor=#E3E3E3
| 488246 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 488247 ||  || 11 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 488248 ||  || 26 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 488249 ||  || 12 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=250 bgcolor=#E3E3E3
| 488250 ||  || 9 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 488251 ||  || 28 fev 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 488252 ||  || 24 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 488253 ||  || 7 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 488254 ||  || 18 abr 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=255 bgcolor=#E3E3E3
| 488255 ||  || 1 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=256 bgcolor=#E3E3E3
| 488256 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=257 bgcolor=#E3E3E3
| 488257 ||  || 25 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=258 bgcolor=#E3E3E3
| 488258 ||  || 2 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 488259 ||  || 13 fev 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=260 bgcolor=#FAFAFA
| 488260 ||  || 31 dez 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 488261 ||  || 2 jul 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 488262 ||  || 20 jun 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 488263 ||  || 5 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 488264 ||  || 13 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 488265 ||  || 7 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 488266 ||  || 3 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=267 bgcolor=#FFDAB5
| 488267 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#E3E3E3
| 488268 ||  || 12 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 488269 ||  || 26 fev 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Phocaea || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 488270 ||  || 1 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 488271 ||  || 28 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 488272 ||  || 22 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 488273 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 488274 ||  || 24 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=275 bgcolor=#F1F1F1
| 488275 ||  || 2 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=276 bgcolor=#F1F1F1
| 488276 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 488277 ||  || 22 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=278 bgcolor=#FFDAB5
| 488278 ||  || 15 out 2012 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 488279 ||  || 28 fev 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 488280 ||  || 10 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 488281 ||  || 25 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 488282 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=283 bgcolor=#E3E3E3
| 488283 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 488284 ||  || 27 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=285 bgcolor=#FAFAFA
| 488285 ||  || 20 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=286 bgcolor=#F1F1F1
| 488286 ||  || 15 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=287 bgcolor=#F1F1F1
| 488287 ||  || 21 set 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 488288 ||  || 13 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 488289 ||  || 26 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=290 bgcolor=#E3E3E3
| 488290 ||  || 10 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=291 bgcolor=#F1F1F1
| 488291 ||  || 28 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 488292 ||  || 7 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=293 bgcolor=#E3E3E3
| 488293 ||  || 23 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 488294 ||  || 27 abr 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 488295 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 488296 ||  || 26 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=297 bgcolor=#E3E3E3
| 488297 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 488298 ||  || 31 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 488299 ||  || 13 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Henan || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 488300 ||  || 14 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

488301–488400 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 488301 ||  || 24 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 488302 ||  || 21 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 488303 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 488304 ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 488305 ||  || 1 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 488306 ||  || 25 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=307 bgcolor=#E3E3E3
| 488307 ||  || 4 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 488308 ||  || 18 jul 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Henan || 
|-id=309 bgcolor=#F1F1F1
| 488309 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 488310 ||  || 8 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 488311 ||  || 24 set 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Themis || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 488312 ||  || 13 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 488313 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 488314 ||  || 22 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 488315 ||  || 25 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 488316 ||  || 29 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=317 bgcolor=#E3E3E3
| 488317 ||  || 8 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 488318 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=319 bgcolor=#F1F1F1
| 488319 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 488320 ||  || 16 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 488321 ||  || 28 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Iannini || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 488322 ||  || 9 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=323 bgcolor=#E3E3E3
| 488323 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 488324 ||  || 13 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 488325 ||  || 30 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 488326 ||  || 19 out 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=327 bgcolor=#E3E3E3
| 488327 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#E3E3E3
| 488328 ||  || 29 set 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=329 bgcolor=#E3E3E3
| 488329 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 488330 ||  || 10 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 488331 ||  || 21 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=332 bgcolor=#FFDAB5
| 488332 ||  || 18 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 488333 ||  || 13 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || Phocaea || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 488334 ||  || 8 set 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=335 bgcolor=#E3E3E3
| 488335 ||  || 28 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=336 bgcolor=#FAFAFA
| 488336 ||  || 21 set 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=337 bgcolor=#F1F1F1
| 488337 ||  || 11 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 488338 ||  || 7 mai 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 488339 ||  || 3 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 488340 ||  || 19 dez 2011 || XuYi || PMO NEO || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 488341 ||  || 1 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 488342 ||  || 28 fev 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 488343 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 488344 ||  || 3 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=345 bgcolor=#E3E3E3
| 488345 ||  || 4 abr 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || Brangane || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 488346 ||  || 16 nov 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 488347 ||  || 22 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=348 bgcolor=#E3E3E3
| 488348 ||  || 2 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 488349 ||  || 14 set 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=350 bgcolor=#E3E3E3
| 488350 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=351 bgcolor=#E3E3E3
| 488351 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 488352 ||  || 22 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 488353 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 488354 ||  || 7 nov 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 488355 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 488356 ||  || 26 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 488357 ||  || 4 mar 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 488358 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 488359 ||  || 11 dez 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=360 bgcolor=#E3E3E3
| 488360 ||  || 19 jan 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=361 bgcolor=#E3E3E3
| 488361 ||  || 14 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 488362 ||  || 29 jul 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=363 bgcolor=#F1F1F1
| 488363 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 488364 ||  || 10 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=365 bgcolor=#E3E3E3
| 488365 ||  || 23 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=366 bgcolor=#F1F1F1
| 488366 ||  || 10 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=367 bgcolor=#F1F1F1
| 488367 ||  || 6 fev 2013 || Catalina || CSS || — || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 488368 ||  || 7 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 488369 ||  || 23 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 488370 ||  || 5 nov 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 488371 ||  || 11 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=372 bgcolor=#F1F1F1
| 488372 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 488373 ||  || 30 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 488374 ||  || 7 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 488375 ||  || 22 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 488376 ||  || 14 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 488377 ||  || 8 abr 2010 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 488378 ||  || 8 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=379 bgcolor=#FAFAFA
| 488379 ||  || 23 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=380 bgcolor=#E3E3E3
| 488380 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 488381 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 488382 ||  || 14 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=383 bgcolor=#FAFAFA
| 488383 ||  || 18 out 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 488384 ||  || 1 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 488385 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 488386 ||  || 8 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=387 bgcolor=#E3E3E3
| 488387 ||  || 12 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 488388 ||  || 17 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 488389 ||  || 2 jan 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 488390 ||  || 5 dez 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Juno || 
|-id=391 bgcolor=#E3E3E3
| 488391 ||  || 2 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 488392 ||  || 3 nov 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 488393 ||  || 6 nov 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 488394 ||  || 19 out 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=395 bgcolor=#E3E3E3
| 488395 ||  || 6 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 488396 ||  || 18 jun 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=397 bgcolor=#FAFAFA
| 488397 ||  || 2 out 2013 || Catalina || CSS || — || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 488398 ||  || 22 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 488399 ||  || 12 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 488400 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

488401–488500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 488401 ||  || 17 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 488402 ||  || 15 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 488403 ||  || 12 dez 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 488404 ||  || 3 dez 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=405 bgcolor=#FAFAFA
| 488405 ||  || 29 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=406 bgcolor=#E3E3E3
| 488406 ||  || 4 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 488407 ||  || 1 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=408 bgcolor=#FAFAFA
| 488408 ||  || 28 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=409 bgcolor=#F1F1F1
| 488409 ||  || 7 nov 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=410 bgcolor=#FAFAFA
| 488410 ||  || 5 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 488411 ||  || 21 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 488412 ||  || 31 ago 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 488413 ||  || 18 set 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 488414 ||  || 28 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 488415 ||  || 3 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 488416 ||  || 24 set 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 488417 ||  || 11 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=418 bgcolor=#F1F1F1
| 488418 ||  || 9 mai 2010 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 488419 ||  || 9 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=420 bgcolor=#FAFAFA
| 488420 ||  || 27 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=421 bgcolor=#F1F1F1
| 488421 ||  || 7 jan 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=422 bgcolor=#FAFAFA
| 488422 ||  || 21 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=423 bgcolor=#F1F1F1
| 488423 ||  || 9 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=424 bgcolor=#F1F1F1
| 488424 ||  || 15 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 488425 ||  || 28 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 488426 ||  || 1 fev 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 488427 ||  || 1 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 488428 ||  || 13 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 488429 ||  || 10 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=430 bgcolor=#E3E3E3
| 488430 ||  || 2 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 488431 ||  || 6 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=432 bgcolor=#FAFAFA
| 488432 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 488433 ||  || 5 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=434 bgcolor=#E3E3E3
| 488434 ||  || 16 out 2010 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=435 bgcolor=#F1F1F1
| 488435 ||  || 4 dez 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=436 bgcolor=#F1F1F1
| 488436 ||  || 2 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 488437 ||  || 10 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=438 bgcolor=#F1F1F1
| 488438 ||  || 1 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=439 bgcolor=#F1F1F1
| 488439 ||  || 7 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=440 bgcolor=#F1F1F1
| 488440 ||  || 24 abr 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 488441 ||  || 28 dez 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 488442 ||  || 5 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=443 bgcolor=#F1F1F1
| 488443 ||  || 16 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 488444 ||  || 21 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 488445 ||  || 4 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 488446 ||  || 20 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 488447 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 488448 ||  || 26 ago 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=449 bgcolor=#E3E3E3
| 488449 ||  || 2 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=450 bgcolor=#FFD5EA
| 488450 ||  || 14 mai 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=451 bgcolor=#E3E3E3
| 488451 ||  || 29 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=452 bgcolor=#F1F1F1
| 488452 ||  || 5 nov 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=453 bgcolor=#FFD5EA
| 488453 ||  || 1 dez 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 488454 ||  || 24 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 488455 ||  || 17 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 488456 ||  || 25 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 488457 ||  || 1 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 488458 ||  || 18 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 488459 ||  || 16 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=460 bgcolor=#E3E3E3
| 488460 ||  || 24 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=461 bgcolor=#FFD5EA
| 488461 ||  || 17 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=462 bgcolor=#FFDAB5
| 488462 ||  || 5 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 488463 ||  || 9 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=464 bgcolor=#E3E3E3
| 488464 ||  || 23 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=465 bgcolor=#FFD5EA
| 488465 ||  || 18 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=466 bgcolor=#E3E3E3
| 488466 ||  || 30 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 488467 ||  || 30 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 488468 ||  || 26 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 488469 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 488470 ||  || 27 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 488471 ||  || 18 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 488472 ||  || 22 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 488473 ||  || 20 mar 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=474 bgcolor=#FFD5EA
| 488474 ||  || 16 abr 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=475 bgcolor=#F1F1F1
| 488475 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=476 bgcolor=#FFDAB5
| 488476 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 488477 ||  || 7 out 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 488478 ||  || 14 set 1999 || Socorro || LINEAR || Iannini || 
|-id=479 bgcolor=#E3E3E3
| 488479 ||  || 3 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 488480 ||  || 3 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 488481 ||  || 7 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 488482 ||  || 12 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 488483 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=484 bgcolor=#F1F1F1
| 488484 ||  || 19 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=485 bgcolor=#FAFAFA
| 488485 ||  || 19 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=486 bgcolor=#FFD5EA
| 488486 ||  || 5 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=487 bgcolor=#FAFAFA
| 488487 ||  || 14 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 488488 ||  || 1 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=489 bgcolor=#FAFAFA
| 488489 ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=490 bgcolor=#FFD5EA
| 488490 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=491 bgcolor=#E3E3E3
| 488491 ||  || 3 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=492 bgcolor=#E3E3E3
| 488492 ||  || 5 mar 2000 || Cerro Tololo || DLS || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 488493 ||  || 30 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=494 bgcolor=#FFD5EA
| 488494 ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=495 bgcolor=#E3E3E3
| 488495 ||  || 29 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 488496 ||  || 24 jul 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 488497 ||  || 24 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=498 bgcolor=#FFDAB5
| 488498 ||  || 28 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 488499 ||  || 31 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=500 bgcolor=#FAFAFA
| 488500 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

488501–488600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 488501 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 488502 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=503 bgcolor=#E3E3E3
| 488503 ||  || 28 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 488504 ||  || 21 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 488505 ||  || 28 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 488506 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=507 bgcolor=#E3E3E3
| 488507 ||  || 30 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 488508 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=509 bgcolor=#FFD5EA
| 488509 ||  || 27 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#FFDAB5
| 488510 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=511 bgcolor=#FAFAFA
| 488511 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 488512 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 488513 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 488514 ||  || 1 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=515 bgcolor=#FFD5EA
| 488515 ||  || 26 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 488516 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 488517 ||  || 24 jun 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=518 bgcolor=#FAFAFA
| 488518 ||  || 10 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 488519 ||  || 23 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 488520 ||  || 26 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 488521 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 488522 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=523 bgcolor=#FAFAFA
| 488523 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#FFDAB5
| 488524 ||  || 18 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 488525 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 488526 ||  || 8 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 488527 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 488528 ||  || 10 set 2001 || Eskridge || Farpoint Obs. || — || 
|-id=529 bgcolor=#FAFAFA
| 488529 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 488530 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 488531 ||  || 12 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=532 bgcolor=#FAFAFA
| 488532 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 488533 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 488534 ||  || 27 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 488535 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#FAFAFA
| 488536 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 488537 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=538 bgcolor=#FAFAFA
| 488538 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=539 bgcolor=#FAFAFA
| 488539 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=540 bgcolor=#FAFAFA
| 488540 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=541 bgcolor=#FAFAFA
| 488541 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=542 bgcolor=#F1F1F1
| 488542 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 488543 ||  || 18 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=544 bgcolor=#FAFAFA
| 488544 ||  || 27 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 488545 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 488546 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#FAFAFA
| 488547 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#E3E3E3
| 488548 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 488549 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=550 bgcolor=#E3E3E3
| 488550 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=551 bgcolor=#FAFAFA
| 488551 ||  || 15 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 488552 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=553 bgcolor=#E3E3E3
| 488553 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=554 bgcolor=#F1F1F1
| 488554 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 488555 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 488556 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=557 bgcolor=#FAFAFA
| 488557 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 488558 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 488559 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=560 bgcolor=#F1F1F1
| 488560 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 488561 ||  || 23 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 488562 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 488563 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 488564 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 488565 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=566 bgcolor=#FAFAFA
| 488566 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 488567 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 488568 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=569 bgcolor=#F1F1F1
| 488569 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=570 bgcolor=#F1F1F1
| 488570 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 488571 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 488572 ||  || 10 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 488573 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=574 bgcolor=#E3E3E3
| 488574 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=575 bgcolor=#F1F1F1
| 488575 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=576 bgcolor=#F1F1F1
| 488576 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 488577 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=578 bgcolor=#FAFAFA
| 488578 ||  || 10 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Flora || 
|-id=579 bgcolor=#FFD5EA
| 488579 ||  || 19 mar 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=580 bgcolor=#FFD5EA
| 488580 ||  || 13 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 488581 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#FFDAB5
| 488582 ||  || 9 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 488583 ||  || 5 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 488584 ||  || 29 jul 2002 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 488585 ||  || 4 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=586 bgcolor=#E3E3E3
| 488586 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=587 bgcolor=#FFDAB5
| 488587 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 488588 ||  || 14 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 488589 ||  || 14 out 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=590 bgcolor=#F1F1F1
| 488590 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 488591 ||  || 30 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 488592 ||  || 30 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=593 bgcolor=#F1F1F1
| 488593 ||  || 27 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 488594 ||  || 18 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=595 bgcolor=#FFDAB5
| 488595 ||  || 19 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 488596 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 488597 ||  || 16 ago 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=598 bgcolor=#F1F1F1
| 488598 ||  || 16 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 488599 ||  || 30 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 488600 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

488601–488700 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 488601 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=602 bgcolor=#FFDAB5
| 488602 ||  || 31 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 488603 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=604 bgcolor=#E3E3E3
| 488604 ||  || 3 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 488605 ||  || 6 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 488606 ||  || 7 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=607 bgcolor=#E3E3E3
| 488607 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 488608 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=609 bgcolor=#E3E3E3
| 488609 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 488610 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=611 bgcolor=#E3E3E3
| 488611 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 488612 ||  || 9 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=613 bgcolor=#E3E3E3
| 488613 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 488614 ||  || 3 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=615 bgcolor=#FFD5EA
| 488615 ||  || 21 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=616 bgcolor=#E3E3E3
| 488616 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 488617 ||  || 6 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=618 bgcolor=#E3E3E3
| 488618 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=619 bgcolor=#F1F1F1
| 488619 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=620 bgcolor=#E3E3E3
| 488620 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#FFDAB5
| 488621 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=622 bgcolor=#FAFAFA
| 488622 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=623 bgcolor=#F1F1F1
| 488623 ||  || 12 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=624 bgcolor=#E3E3E3
| 488624 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=625 bgcolor=#FAFAFA
| 488625 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=626 bgcolor=#E3E3E3
| 488626 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 488627 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || Meliboea || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 488628 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=629 bgcolor=#E3E3E3
| 488629 ||  || 26 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 488630 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 488631 ||  || 25 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 488632 ||  || 30 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=633 bgcolor=#E3E3E3
| 488633 ||  || 16 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 488634 ||  || 11 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 488635 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=636 bgcolor=#FFD5EA
| 488636 ||  || 30 nov 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=637 bgcolor=#E3E3E3
| 488637 ||  || 13 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#FAFAFA
| 488638 ||  || 11 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 488639 ||  || 8 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=640 bgcolor=#FFD5EA
| 488640 ||  || 28 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 488641 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 488642 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 488643 ||  || 7 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=644 bgcolor=#DFDFFF
| 488644 ||  || 26 abr 2003 || Mauna Kea || Mauna Kea Obs. || — || 
|-id=645 bgcolor=#FFD5EA
| 488645 ||  || 21 jul 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=646 bgcolor=#FFDAB5
| 488646 ||  || 26 ago 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 488647 ||  || 23 ago 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 488648 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=649 bgcolor=#E3E3E3
| 488649 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 488650 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 488651 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 488652 ||  || 20 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 488653 ||  || 20 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 488654 ||  || 27 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 488655 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=656 bgcolor=#FAFAFA
| 488656 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=657 bgcolor=#E3E3E3
| 488657 ||  || 27 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=658 bgcolor=#FFDAB5
| 488658 ||  || 29 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=659 bgcolor=#E3E3E3
| 488659 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 488660 ||  || 27 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 488661 ||  || 20 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || Mitidika || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 488662 ||  || 1 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=663 bgcolor=#F1F1F1
| 488663 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 488664 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 488665 ||  || 26 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=666 bgcolor=#FAFAFA
| 488666 ||  || 28 set 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=667 bgcolor=#E3E3E3
| 488667 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 488668 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 488669 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 488670 ||  || 19 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 488671 ||  || 22 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 488672 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=673 bgcolor=#E3E3E3
| 488673 ||  || 21 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=674 bgcolor=#F1F1F1
| 488674 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=675 bgcolor=#FAFAFA
| 488675 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=676 bgcolor=#F1F1F1
| 488676 ||  || 22 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=677 bgcolor=#F1F1F1
| 488677 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 488678 ||  || 30 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 488679 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 488680 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=681 bgcolor=#F1F1F1
| 488681 ||  || 17 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=682 bgcolor=#E3E3E3
| 488682 ||  || 18 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 488683 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=684 bgcolor=#F1F1F1
| 488684 ||  || 19 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=685 bgcolor=#E3E3E3
| 488685 ||  || 22 out 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=686 bgcolor=#E3E3E3
| 488686 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 488687 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 488688 ||  || 18 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 488689 ||  || 16 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=690 bgcolor=#F1F1F1
| 488690 ||  || 3 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=691 bgcolor=#FAFAFA
| 488691 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=692 bgcolor=#FFDAB5
| 488692 ||  || 23 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=693 bgcolor=#FFD5EA
| 488693 ||  || 24 nov 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=694 bgcolor=#F1F1F1
| 488694 ||  || 19 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 488695 ||  || 23 nov 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 488696 ||  || 23 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=697 bgcolor=#FFDAB5
| 488697 ||  || 4 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=698 bgcolor=#FFD5EA
| 488698 ||  || 11 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 488699 ||  || 1 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 488700 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

488701–488800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 488701 ||  || 23 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=702 bgcolor=#FFDAB5
| 488702 ||  || 27 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 488703 ||  || 22 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 488704 ||  || 21 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 488705 ||  || 22 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#F1F1F1
| 488706 ||  || 16 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=707 bgcolor=#F1F1F1
| 488707 ||  || 12 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 488708 ||  || 22 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 488709 ||  || 31 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 488710 ||  || 30 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 488711 ||  || 28 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 488712 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=713 bgcolor=#F1F1F1
| 488713 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=714 bgcolor=#F1F1F1
| 488714 ||  || 16 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 488715 ||  || 15 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 488716 ||  || 15 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 488717 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 488718 ||  || 16 mar 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=719 bgcolor=#F1F1F1
| 488719 ||  || 26 mar 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 488720 ||  || 12 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=721 bgcolor=#FAFAFA
| 488721 ||  || 12 abr 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 488722 ||  || 19 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 488723 ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 488724 ||  || 11 jul 2004 || Socorro || LINEAR || Flora || 
|-id=725 bgcolor=#F1F1F1
| 488725 ||  || 15 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=726 bgcolor=#FFDAB5
| 488726 ||  || 12 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=727 bgcolor=#F1F1F1
| 488727 ||  || 12 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 488728 ||  || 27 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=729 bgcolor=#FFDAB5
| 488729 ||  || 21 ago 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 488730 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 488731 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 488732 ||  || 8 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 488733 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=734 bgcolor=#F1F1F1
| 488734 ||  || 25 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 488735 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=736 bgcolor=#FFDAB5
| 488736 ||  || 26 ago 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 488737 ||  || 7 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=738 bgcolor=#FFDAB5
| 488738 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=739 bgcolor=#FAFAFA
| 488739 ||  || 13 ago 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=740 bgcolor=#FAFAFA
| 488740 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 488741 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 488742 ||  || 12 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=743 bgcolor=#FFDAB5
| 488743 ||  || 14 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 488744 ||  || 6 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 488745 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#F1F1F1
| 488746 ||  || 15 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=747 bgcolor=#FFDAB5
| 488747 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 488748 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=749 bgcolor=#FFDAB5
| 488749 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 488750 ||  || 22 set 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 488751 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=752 bgcolor=#F1F1F1
| 488752 ||  || 25 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 488753 ||  || 17 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=754 bgcolor=#F1F1F1
| 488754 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 488755 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=756 bgcolor=#F1F1F1
| 488756 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=757 bgcolor=#FAFAFA
| 488757 ||  || 23 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 488758 ||  || 4 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 488759 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 488760 ||  || 22 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 488761 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 488762 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=763 bgcolor=#E3E3E3
| 488763 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 488764 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=765 bgcolor=#E3E3E3
| 488765 ||  || 14 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 488766 ||  || 8 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 488767 ||  || 9 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 488768 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=769 bgcolor=#FAFAFA
| 488769 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 488770 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 488771 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 488772 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 488773 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=774 bgcolor=#F1F1F1
| 488774 ||  || 15 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=775 bgcolor=#E3E3E3
| 488775 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=776 bgcolor=#FAFAFA
| 488776 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=777 bgcolor=#E3E3E3
| 488777 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 488778 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 488779 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 488780 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=781 bgcolor=#F1F1F1
| 488781 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 488782 ||  || 23 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 488783 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 488784 ||  || 8 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 488785 ||  || 17 nov 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || Phocaea || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 488786 ||  || 4 dez 2004 || Bareggio || Jonathan B. Postel Obs. || — || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 488787 ||  || 9 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=788 bgcolor=#FFDAB5
| 488788 ||  || 24 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=789 bgcolor=#FFD5EA
| 488789 ||  || 14 dez 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 488790 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 488791 ||  || 15 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 488792 ||  || 14 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 488793 ||  || 1 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 488794 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 488795 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=796 bgcolor=#E3E3E3
| 488796 ||  || 18 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 488797 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=798 bgcolor=#F1F1F1
| 488798 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=799 bgcolor=#FFDAB5
| 488799 ||  || 8 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 488800 ||  || 8 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

488801–488900 

|-bgcolor=#FFDAB5
| 488801 ||  || 9 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=802 bgcolor=#E3E3E3
| 488802 ||  || 8 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=803 bgcolor=#FFD5EA
| 488803 ||  || 12 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 488804 ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 488805 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 488806 ||  || 4 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 488807 ||  || 4 mai 2005 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 488808 ||  || 4 mai 2005 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=809 bgcolor=#F1F1F1
| 488809 ||  || 6 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=810 bgcolor=#F1F1F1
| 488810 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 488811 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=812 bgcolor=#F1F1F1
| 488812 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 488813 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=814 bgcolor=#F1F1F1
| 488814 ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=815 bgcolor=#F1F1F1
| 488815 ||  || 13 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=816 bgcolor=#F1F1F1
| 488816 ||  || 15 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 488817 ||  || 27 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 488818 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 488819 ||  || 30 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 488820 ||  || 4 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=821 bgcolor=#F1F1F1
| 488821 ||  || 2 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 488822 ||  || 2 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 488823 ||  || 2 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=824 bgcolor=#F1F1F1
| 488824 ||  || 5 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 488825 ||  || 4 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=826 bgcolor=#F1F1F1
| 488826 ||  || 6 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=827 bgcolor=#F1F1F1
| 488827 ||  || 5 jul 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 488828 ||  || 18 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 488829 ||  || 4 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=830 bgcolor=#FAFAFA
| 488830 ||  || 26 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=831 bgcolor=#FAFAFA
| 488831 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 488832 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || Iannini || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 488833 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=834 bgcolor=#F1F1F1
| 488834 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 488835 ||  || 29 ago 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 488836 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=837 bgcolor=#FAFAFA
| 488837 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 488838 ||  || 31 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 488839 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 488840 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 488841 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=842 bgcolor=#FFDAB5
| 488842 ||  || 31 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 488843 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 488844 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 488845 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=846 bgcolor=#E3E3E3
| 488846 ||  || 10 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 488847 ||  || 10 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Ino || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 488848 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 488849 ||  || 27 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 488850 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 488851 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 488852 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 488853 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=854 bgcolor=#E3E3E3
| 488854 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 488855 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 488856 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 488857 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=858 bgcolor=#FAFAFA
| 488858 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 488859 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 488860 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=861 bgcolor=#F1F1F1
| 488861 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=862 bgcolor=#F1F1F1
| 488862 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 488863 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=864 bgcolor=#FAFAFA
| 488864 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 488865 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 488866 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=867 bgcolor=#FAFAFA
| 488867 ||  || 26 set 2005 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 488868 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 488869 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 488870 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 488871 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 488872 ||  || 30 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=873 bgcolor=#FFDAB5
| 488873 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 488874 ||  || 25 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 488875 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 488876 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=877 bgcolor=#FAFAFA
| 488877 ||  || 27 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 488878 ||  || 27 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=879 bgcolor=#FAFAFA
| 488879 ||  || 1 set 2005 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=880 bgcolor=#FAFAFA
| 488880 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=881 bgcolor=#F1F1F1
| 488881 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 488882 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=883 bgcolor=#FFDAB5
| 488883 ||  || 29 ago 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=884 bgcolor=#E3E3E3
| 488884 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 488885 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 488886 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=887 bgcolor=#FFDAB5
| 488887 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 488888 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 488889 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 488890 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 488891 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 488892 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 488893 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=894 bgcolor=#FFDAB5
| 488894 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 488895 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 488896 ||  || 3 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 488897 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 488898 ||  || 4 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 488899 ||  || 4 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 488900 ||  || 6 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|}

488901–489000 

|-bgcolor=#FFDAB5
| 488901 ||  || 7 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=902 bgcolor=#F1F1F1
| 488902 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 488903 ||  || 3 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 488904 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=905 bgcolor=#E3E3E3
| 488905 ||  || 5 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 488906 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=907 bgcolor=#FAFAFA
| 488907 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 488908 ||  || 7 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=909 bgcolor=#FAFAFA
| 488909 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 488910 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 488911 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=912 bgcolor=#F1F1F1
| 488912 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 488913 ||  || 14 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 488914 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 488915 ||  || 12 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 488916 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=917 bgcolor=#FAFAFA
| 488917 ||  || 20 out 2005 || Junk Bond || D. Healy || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 488918 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=919 bgcolor=#F1F1F1
| 488919 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 488920 ||  || 21 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=921 bgcolor=#F1F1F1
| 488921 ||  || 23 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 488922 ||  || 5 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 488923 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=924 bgcolor=#FAFAFA
| 488924 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=925 bgcolor=#F1F1F1
| 488925 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 488926 ||  || 8 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 488927 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=928 bgcolor=#F1F1F1
| 488928 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 488929 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 488930 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 488931 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 488932 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Flora || 
|-id=933 bgcolor=#F1F1F1
| 488933 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=934 bgcolor=#FAFAFA
| 488934 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=935 bgcolor=#FAFAFA
| 488935 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 488936 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=937 bgcolor=#F1F1F1
| 488937 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 488938 ||  || 11 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 488939 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 488940 ||  || 25 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 488941 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=942 bgcolor=#FAFAFA
| 488942 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=943 bgcolor=#FFDAB5
| 488943 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=944 bgcolor=#F1F1F1
| 488944 ||  || 29 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 488945 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=946 bgcolor=#F1F1F1
| 488946 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 488947 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=948 bgcolor=#F1F1F1
| 488948 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 488949 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=950 bgcolor=#FAFAFA
| 488950 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 488951 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=952 bgcolor=#FAFAFA
| 488952 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 488953 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 488954 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 488955 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 488956 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=957 bgcolor=#F1F1F1
| 488957 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 488958 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=959 bgcolor=#FAFAFA
| 488959 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=960 bgcolor=#F1F1F1
| 488960 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 488961 ||  || 28 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=962 bgcolor=#F1F1F1
| 488962 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 488963 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 488964 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=965 bgcolor=#F1F1F1
| 488965 ||  || 12 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=966 bgcolor=#F1F1F1
| 488966 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 488967 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=968 bgcolor=#FAFAFA
| 488968 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 488969 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 488970 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=971 bgcolor=#F1F1F1
| 488971 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 488972 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 488973 ||  || 29 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 488974 ||  || 29 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=975 bgcolor=#E3E3E3
| 488975 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 488976 ||  || 29 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 488977 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 488978 ||  || 8 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 488979 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 488980 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=981 bgcolor=#E3E3E3
| 488981 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 488982 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 488983 ||  || 10 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=984 bgcolor=#E3E3E3
| 488984 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 488985 ||  || 29 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=986 bgcolor=#E3E3E3
| 488986 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 488987 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 488988 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 488989 ||  || 26 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 488990 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 488991 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=992 bgcolor=#FAFAFA
| 488992 ||  || 30 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 488993 ||  || 29 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 488994 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 488995 ||  || 29 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=996 bgcolor=#FAFAFA
| 488996 ||  || 31 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 488997 ||  || 28 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 488998 ||  || 30 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 488999 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 489000 ||  || 28 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (485001)–(490000) (IAU Minor Planet Center)

488